Свенцицкий, Анатолий:

 Свенцицкий, Анатолий Борисович (1921—2007) — советский литовский артист.
 Свенцицкий, Анатолий Леонидович (род. 1936) — советский и российский учёный-психолог.